Drosselklappe steht für:
Drosselklappe (Motor)
Drosselklappe (Rauchrohr)